Wimbledon, London egyik kerülete
Sport
Wimbledoni teniszbajnokság, füves pályás Grand Slam-torna
Wimbledon FC, egykori londoni labdarúgóklub
Művészet
Wimbledon, film, 2004
Állomások
Wimbledon, londoni metróállomás
Wimbledon Park, londoni metróállomás
South Wimbledon, londoni metróállomás
Wimbledon, londoni vasútállomás